Didiscus är ett släkte av flockblommiga växter. Didiscus ingår i familjen flockblommiga växter.

Dottertaxa till Didiscus, i alfabetisk ordning 

 Didiscus acerifolius
 Didiscus albiflorus
 Didiscus arfakensis
 Didiscus ballineus
 Didiscus benthamii
 Didiscus bialatus
 Didiscus buginensis
 Didiscus celebicus
 Didiscus compositus
 Didiscus croninianus
 Didiscus cyanopetalus
 Didiscus dusenii
 Didiscus elachocarpus
 Didiscus eriocarpus
 Didiscus erodioides
 Didiscus flaccidus
 Didiscus geraniifolius
 Didiscus gillenae
 Didiscus glandulosus
 Didiscus glaucifolius
 Didiscus grandiceps
 Didiscus grandis
 Didiscus hemicarpus
 Didiscus homei
 Didiscus hookeri
 Didiscus humilis
 Didiscus incisus
 Didiscus junceus
 Didiscus koebrensis
 Didiscus novoguinensis
 Didiscus odontocoleus
 Didiscus oleraceus
 Didiscus ornatus
 Didiscus papuaense
 Didiscus pilosus
 Didiscus pimpinellifolius
 Didiscus procumbens
 Didiscus pusillus
 Didiscus rosulans
 Didiscus saniculaefolius
 Didiscus sarasinorum
 Didiscus scabriusculus
 Didiscus scapiger
 Didiscus setosus
 Didiscus setulosus
 Didiscus tenuifolius
 Didiscus tenuis
 Didiscus tuberculatus
 Didiscus villosus

Källor 

Flockblommiga växter
Didiscus (Apiaceae)

ceb:Didiscus